Новая Долина — название населённых пунктов.

Россия 
 Новая Долина — посёлок в Волоконовском районе Белгородской области.

Украина 
 Новая Долина — село в Овидиопольском районе Одесской области.

См. также 
Новая Долина (проект)